Oberwiesa steht für

 Oberwiesa (Niederwiesa), Ortsteil der Gemeinde Niederwiesa, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 das ehemals schlesische Oberwiesa; siehe Wieża (Gryfów Śląski)